zsarolás, vagyon elleni bűncselekmény

Filmek
 Zsarolás (Blackmail) (1929) brit film Alfred Hitchcock rendezésében
 Zsarolás (Blackmail) (1991) amerikai tv-film
 Zsarolás (Extortion) (2017) amerikai film Phil Volken rendezésében
Televíziós sorozat
 Zsarolás (Il ricatto) (1988) 2 évados, 6 részes, olasz televíziós sorozat